Niemcy:
 Lemnitz – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Osoby:
 Regina Lemnitz – niemiecka aktorka
 Tiana Lemnitz – niemiecka śpiewaczka operowa